Rajon Sokyrjany (ukrainisch /; russisch /, rumänisch Raionul Secureni) war ein Rajon (administrativer Bezirk) in der Oblast Tscherniwzi, in der West-Ukraine.

Geographie 
Das Zentrum des Rajons war die Stadt Sokyrjany, im Norden grenzte er an den Rajon Nowa Uschyzja (in der Oblast Chmelnyzkyj), im Osten an den Rajon Mohyliw-Podilskyj (in der Oblast Winnyzja), im Süden an die Republik Moldau, im Westen an den Rajon Kelmenzi sowie im Norden an den Rajon Kamjanez-Podilskyj (in der Oblast Chmelnyzkyj).

Geschichte 
Der Rajon wurde 1966 zu sowjetischen Zeiten in der Ukrainischen SSR errichtet, knappe 90 Prozent der Einwohner gaben 2001 ihre Nationalität mit ukrainisch an.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den neugebildeten Rajon Dnister.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde und 21 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 28 Dörfer

Stadt

Dörfer

Weblinks

Einzelnachweise 

Sokyrjany
Rajon Dnister
Aufgelöst 2020